Bolesław Stawiński (1908-1983) – artysta malarz
 Eugeniusz Stawiński (1905-1989) – minister przemysłu PRL (1949-1968)
 Jacek Stawiński – chemik
 Jerzy Stefan Stawiński (1921-2010) – literat, scenarzysta
 Julian Stawiński (1904-1973) – tłumacz